Леї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 105 км на північ від Парижа, 17 км на південний захід від Ам'єна.

Історія 

1 січня 2019 року Леї, Невіль-ле-Леї i Тіюа-ле-Конті було об'єднано в новий муніципалітет О-де-Сель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 327 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 830,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Леї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сомма